Чемпионат мира по фигурному катанию 1980 года был проведён Международным союзом конькобежцев 11—16 марта в Дортмунде (ФРГ). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Анетт Пётч, среди мужчин представитель ГДР Ян Хоффман, среди пар представители СССР Марина Черкасова и Сергей Шахрай, представители Венгрии Кристина Регёци и Андраш Шаллаи победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

 WD = не закончила соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1980
Март 1980 года
Чемпионаты мира в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Дортмунде